Vrasselt ist der Name folgender Orte:

 Vrasselt (Emmerich am Rhein), Ortsteil der Stadt Emmerich am Rhein, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Vrasselt (Issum), Ortsteil der Gemeinde Issum, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Frasselt